Iveta Benešová og Barbora Záhlavová-Strýcová var forsvarende mester, men valgte ikke at deltage.
Andrea Hlaváčková og Lucie Hradecká vandt finalen med 6–3, 6–4 over Irina-Camelia Begu and Monica Niculescu.

Seedning

 Andrea Hlaváčková /  'Lucie Hradecká (Mester)
 Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (Finale)

 Vera Dushevina /  Olga Govortsova ''(Semifinale)
 Petra Martić /  Mandy Minella ''(Kvartfinale)

Turnering

Referencer
 Main Draw

WTA Tour 2012